Mornay (Saona i Loira), municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Mornay-sur-Allier, municipi al departament de Cher (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Mornay-Berry, municipi al departament de Cher (Centre – Vall del Loira)
 Lapeyrouse-Mornay, municipi al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, municipi al departament de la Costa d'Or (Borgonya - Franc Comtat)
 Rebecca De Mornay (Santa Rosa, Califòrnia, 1959), actriu estatunidenca de cinema i televisió